XXII округ () или Будафок-Тетењ () је један од 23 округа Будимпеште.

Спољашње везе 
 Будафок-Тетењ

Окрузи Будимпеште